Герасимчук, Андрей Андреевич (род. 1940) — доктор философских наук, профессор.
 Герасимчук, Андрей Германович (род. 1987) — белорусский боец Муай Тай и К-1. Мастер спорта международного класса.